Een verkeersweg:
 N868 (België)
 N868 (Nederland), zie Provinciale weg 868